L'ordre de Léopold est le nom donné à trois ordres honorifiques européens :
 l'ordre impérial de Léopold, ordre autrichien créé en 1808 ;
 l'ordre de Léopold, ordre belge créé en 1832 ;
 l'ordre de Léopold II, ordre belge créé en 1900 ;